Steuben County ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:

 Steuben County (Indiana)
 Steuben County (New York)